La saison 2022-2024 de léquipe de France de football débute en septembre 2022, par la poursuite de la phase de groupe de la Ligue des nations 2022-2023, dont les français sont tenants du titre. Durant cette période, Les Bleus abordent également la Coupe du monde 2022 au Qatar, et les éliminatoires de l'Euro 2024.

L'équipe

Effectif actuel

Joueurs utilisés 

 

  
 Nombre de joueurs utilisés : 31

Buteurs 
9 buts 
 Kylian Mbappé (, ,  x2,  x2,  x3)

5 buts 
 Olivier Giroud (,  x2, , )

1 but 
 Adrien Rabiot ()
 Aurélien Tchouaméni ()
 Théo Hernandez ()
 Randal Kolo Muani ()

Passeurs 
4 passes 
 Antoine Griezmann
  : à Olivier Giroud
  : à Kylian Mbappé
  : à Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud
2 passes 
 Théo Hernandez
  : à Adrien Rabiot
  : à Kylian Mbappé
 Kylian Mbappé
  : à Olivier Giroud
  : à Olivier Giroud
 Ousmane Dembélé
  : à Kylian Mbappé
  : à Kylian Mbappé
 Marcus Thuram
  : à Kylian Mbappé
  : à Kylian Mbappé

1 passe 
 Olivier Giroud
  : à Kylian Mbappé
 Adrien Rabiot
  : à Olivier Giroud

Matchs de la campagne 2022-2024 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de la campagne 2020/2022.

Parcours en compétition

Phase finale de la Coupe du monde 2022

1 tour

Huitième de finale : France - Pologne

Quart de finale : Angleterre - France

Demi-finale : France - Maroc

Finale : Argentine - France

Ligue des Nations 2022/2023

Phase de groupe

Légende des classements

Éliminatoires de l'Euro 2024 

|}

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

Classement FIFA

Audiences

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
Équipe de France de football en 2022
Ligue des nations de l'UEFA 2022-2023

2020-2022
Football en France en 2022